Jack-in-the-box est le nom en anglais d'un jouet appelé en français diable en boîte ou diable à ressort. Le terme peut faire référence à :

Œuvres musicales 
 Jack N the Box, une chanson d'Ice Cube ;
 Jack in the Box, une chanson représentant le Royaume-Uni au Concours Eurovision de la chanson 1971 ;
 Jack In The Box, une chanson du duo Elysian Fields ;
 Jack in the box, une chanson de Jacques Higelin (dans les albums Aï (1985) et Le Rex (1992)) ;
 Jacques in the Box, un titre de Laurent Garnier ;
 Jack in the Box, une composition d'Erik Satie ;
 Jack in the Box, un ballet de George Balanchine, basé sur l'œuvre de Satie.
 Jack in the Box, un album de J-Hope du groupe BTS (groupe)

Voir aussi 
 Jack in the Box, une chaîne de restauration rapide aux États-Unis ;
 Jack in the Box, un flipper sorti en 1973 de la société Gottlieb ;
 Jack in the Box, un groupe de pop-rock jazz nantais ;
 Jack in the Box, spectacle de rue de la Compagnie Frères Carton ;
 Dan's Box de John Prater, un album pour enfants en langue anglaise où un petit garçon joue avec un Jack-in-the-box.